Скорятино — название населённых пунктов в России:

 Скорятино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Скорятино — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Скорятино — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Скорятино — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.
 Скорятино — посёлок в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Скорятино — деревня в Белёвском районе Тульской области.

См. также 
 Скорятина (урочище) — урочище, бывшая деревня в Большесельском районе Ярославской области